Премия MTV Video Music Awards «Прорыв видео» () вручается ежегодно с 1988 года взамен ранее существовавшей премии Most Experimental Video. Группы R.E.M. и Fatboy Slim это два единственных исполнителя, которым удалось получить премию в этой номинации дважды.

Награждённые

См. также 
 Лучшее видео года (MTV)
 Список самых дорогих музыкальных видеоклипов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Музыкальные премии
Награды, появившиеся в 1988 году
MTV Video Music Awards
Премии в области музыкальных видеоклипов